Прва лига Црне Горе у сезони 2015/16. је било десето такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2014/15. из лиге су испали Беране из Берана и Могрен из Будве, умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Искра из Даниловграда као побједик Друге лиге и Дечић из Туза као побједик двомеча са Могреном из Будве.

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2016/17, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2015/16.

Клубови у сезони 2015/16.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су посебно.

Први и други круг

Трећи круг 
Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

{| table width=100%
|-
| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1em style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" width=100%
|-
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |22. коло, 12.3.2016.
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Ловћен - Петровац || 1:0
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
|  Рудар - Младост || 0:0
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Искра - Морнар || 2:0
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Сутјеска - Бокељ || 1:0
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Будућност - Зета || 0:1|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Грбаљ - Дечић || 2:1|}

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

|}Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика 

 Јединство је нови прволигаш.
 Морнар испада у Другу лигу.

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Искра - 10 мјесто у првој лиги,
 Петровац - 11. мјесто у првој лиги,
 Цетиње - 2 мјесто у другој лиги,
 Братство - 3 мјесто у другој лиги.

 Позиције на табели по колима 

 Домаћин - гост табела 

 Листа стријелаца Листа стријелаца: Идеални тим сезоне 

Избор за идеални тим покренут је од сезоне 2013/14, од стране синдиката професионалних фудбалера. Идеални тим бирају фудбалери који су наступали у прволигашким клубовима, с тим да не могу гласати за играче свог клуба. У сезони 2015/16. гласало је 196 фудбалера, што је мало више од 80% играча који су наступали у Првој лиги. Изабрана је формација 4 - 3 - 3. Највише гласова добио је лијеви бек Будућности, Ристо Радуновић, укупно 110, Марко Бурзановић добио је 107 гласова, а Александар Шћекић 106.Идеални тим''':

Најбољи играчи кола

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2016/17. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2016/17, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2016/17. пласирали су се Искра  из Даниловграда и Петровац из Петровца.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2016/17.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе
 Прва лига Србије у фудбалу 2015/16.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2015/16.